Сезон «Шахтаря» (Донецьк) 2016—2017 — 26-й сезон донецького «Шахтаря» у чемпіонатах України.

Склади команд

Основний склад

Гравці в оренді

Молодіжний склад U-21 
(джерело: склад молодіжної команди на офіційному сайті «Шахтаря»)

Трансфери

Прийшли

Пішли

Сезон

Суперкубок

Кубок України

Чемпіонат України

Таблиця 

|}

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Ліга чемпіонів

Кваліфікаційний раунд

Ліга Європи

Кваліфікаційний раунд

Груповий турнір 

|

|}

Плей-офф

Примітки 

Шахтар
Сезони ФК «Шахтар» Донецьк